Кратер Берт () — маленький ударный кратер в восточной части Моря Облаков на видимой стороне Луны. Название дано в честь английского астронома-любителя Уильяма Редклиффа Бёрта (1804—1881) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Арзахель на северо-востоке; кратер Табит на востоке; кратер Пурбах на юго-востоке. На востоке от кратера лежит уступ Прямая Стена, на севере — мыс Тенария, на северо-западе борозда Берта. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 15,8 км, глубина — 3,47 км.

Кратер имеет чашеобразную форму и практически не разрушен. Вал кратера с острой кромкой, уклон западной части кромки составляет 46°. Юго-восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером Берт А (см.ниже). Высота вала над окружающей местностью составляет 600 м. У подножия внутреннего склона в месте прилегания сателлитного кратера  видна осыпь пород.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Берт и сателлитный кратер Берт А включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Кратер Берт включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Большая часть чаши сателлитного кратера Берт A заполнена осыпью пород.

 Сателлитный кратер Берт Е не является ударным кратером, а сформирован в результате извержения пирокластического потока лавы, которая покидала жерло этого кратера и рассеивалась по поверхности. Характерным признаком вулканических кратеров является их удлиненная форма. У кратера Берт Е, возможно, была сложная история с эффузивными извержениями, сформировавшими борозду Берта, начинающуюся в кратере и тянущуюся на юго-восток.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Берт на карте LAC-95.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 The Beetle.
 Прекрасный снимок кратера зонда Кагуя.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны